

Географія 
 Гед — гора (2585 м) в гірському хребті Форбс що у Південних Альпах, Нової Зеландії
 Еліфант-Гед () — переписна місцевість в окрузі Піма, штат Аризона, США.
 Брей-Гед — пагорб і мис висотою 241 метр, розташований на півночі графства Віклов, Ірландія, між містами Брей і Грейстоунс.
 Кінсейл Гед (газове родовище) — найбільше газове родовище в історії Республіки Ірландія (станом на 2016 рік).

Люди 
 Патрік Гед

Міфологія 
 Гед

Див. також 
 head (Unix)
 Гедо (значення)